Hecho en México puede referirse a:
 Un sello de origen otorgado por el gobierno mexicano a productos de México.
 El segundo álbum de la banda mexicana Kinto Sol.
 El segundo álbum de la banda mexicana El Tri.
 La película documental mexicana de 2012, largometraje dirigido por Duncan Bridgeman.